Шидлув — топоним в Польше:
 Шидлув — гмина в Свентокшишском воеводстве;
 Шидлув — деревня в Свентокшишском воеводстве;
 Шидлув — деревня в Опольском воеводстве;
 Шидлув — деревня в Пабяницком повяте Лодзинского воеводства;
 Шидлув — деревня в Пётркувском повяте Лодзинского воеводства.